Astira – città dell'antica Grecia ubicata nella Misia
 Astira – città dell'antica Grecia ubicata nella Troade